Ба́лка Руда́ — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване за 2 км на схід від села Черниші.

Урочище представлене великою балкою, довжиною 2,5 км, яка поросла чагарниками та поодинокими деревами.

Чернишівська сільська рада
Урочища Канівського району